Brazile ist der Familienname folgender Personen: 

 Donna Brazile (* 1959), amerikanische Autorin und Politikwissenschaftlerin
 Robert Brazile (* 1953), amerikanischer American-Football-Spieler